Dieterici är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Conrad Dieterici (1858–1929), tysk fysiker
 Friedrich Heinrich Dieterici (1821–1903), tysk orientalist
 Karl Friedrich Wilhelm Dieterici (1790–1859), tysk statistiker och nationalekonom